Тринда́де ():

 Триндаде — фрегезия в муниципалитете Бежа округа Бежа в Португалии.
 Триндаде — район в Португалии, входит в округ Браганса.

 Триндаде, Аделину (род. 1995) — восточнотиморский футболист.
 Триндаде Даниэлсон Феррейра (род. 1981) — бразильский футболист.

См. также 

 Триндади — аналог на португальско-бразильском языке
 Тринидад — аналог на испанском языке